Лиа́на Алекса́ндровна Исака́дзе (; род. 2 августа 1946, Тбилиси, СССР) — советская, грузинская и российская скрипачка, дирижёр, педагог. Народная артистка СССР (1988). Лауреат Государственных премий Грузии (1979, 1983, 2002).

Биография 
Родилась в Тбилиси 2 августа 1946 года.

Первоначальное музыкальное образование получила в Центральной музыкальной школе в Тбилиси. Училась у Лео Шиукашвили, которому, по её собственному признанию, принадлежат важнейшие заслуги в её формировании; по воспоминаниям Т. Амирэджиби, «это была гениальная девочка, которая стала великим музыкантом».

В 9 лет выступила с симфоническим оркестром, а в 10 лет состоялся её первый сольный концерт. В 12 лет ей присвоили I премию на Закавказском конкурсе скрипачей. В возрасте 14-ти лет стала лауреатом Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей (вторая премия, Москва, 1961).

В 1968 году окончила Московскую консерваторию по классу скрипки у Д. Ойстраха, в 1970 — аспирантуру под его же руководством.

В период учёбы участвовала в международных конкурсах, в том числе Международном конкурсe имени М. Лонг и Ж. Тибо (первая премия, Париж, 1965), Международном конкурсe скрипачей им. Я. Сибелиуса (первая премия, Хельсинки, 1970), а также IV Международном конкурсе им. П. И. Чайковского (третья премия, Москва, 1970).

С 1970 по 1994 год — солистка Московской филармонии.

С 1964 по 1981 год играла на скрипке А. Страдивари, которая была предоставлена ей в виде исключения Московской государственной коллекцией музыкальных инструментов. С середины 1990-х годов играет на скрипке А. Гварнери работы 1678 года (инструмент предоставлен немецким меценатом).

В 1981 году одновременно возглавила Камерный оркестр Грузии, которым руководила на протяжении 15 лет (художественный руководитель и главный дирижёр). В 1990 году, в связи с бедственным положением грузинской экономики, коллектив переехал в Германию, в город Ингольштадт.

В 1992 году в Ингольштадте основала Академию струнных инструментов имени Д. Ойстраха.

Владеет обширным репертуаром: скрипичные концерты Л. Бетховена, А. Вивальди, Ф. Мендельсона, Я. Сибелиуса, А. Шёнберга, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, Э. Шоссона, О. Тактакишвили; сонаты И. Брамса, Э. Грига, Э. Изаи; сочинения Н. Паганини, Ф. Шуберта, Г. Венявского, Г. Форе, П. Сарасате, К. Сен-Санса, К. Дебюсси, Ф. Крейслера, П. И. Чайковского, Р.Глиэра, Л. Боккерини, Дж. Гершвина, И. С. Баха, Ф. Хуммеля, Л. Бернстайна и др.

С 1965 года гастролирует за рубежом как солистка, дирижёр, в составе камерных ансамблей (Франция, ФРГ, Румыния, Нидерланды, Япония, Мексика, Австрия, Югославия, Куба, Финляндия, Швеция, Польша, ГДР, Италия, Великобритания). Выступала в крупнейших концертных залах — Карнеги-холл в Нью-Йорке (1995), Ла Скала в Милане (1996), Концертгебау в Амстердаме (1996—1997), в зале Плейель в Париже (1996), с Московским государственным симфоническим оркестром (1997—1998), в Мюнхене (1996—1997), с симфоническим оркестром Токио Сити (2001), Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии; участвовала в международных музыкальных фестивалях в Локарно с Бельгийским Королевским симфоническим оркестром (1997), Страсбурге, Хельсинки (1997), в фестивалях П. Казальса в Каннах (1997) и И. Погорелича (1997), «Музыканты шутят» (Москва), «Ночные серенады» (Пицунда), в Фестивале искусств в Грузии (Боржоми), Камерном музыкальном фестивале (Айхштет) и других.

Дирижировала многими камерными оркестрами Европы (Австрия, Финляндия, Италия, Германия, Швеция, Словакия, Швейцария, Франция, Испания), а также симфоническим оркестром Мальмё, симфоническим оркестром Стокгольмской филармонии (оба Швеция), Берлинским филармоническим оркестром, , оркестром города Рима, Молодёжным евро-классическим оркестром (Германия).

Имеет множество записей на телевидении, радио и на компакт-дисках.

В 1998 году возглавляла жюри конкурса скрипачей XI Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве, в 2003 году провела в Санкт-Петербурге международный конкурс скрипачей, в жюри которого вошли Виктор Пикайзен, Захар Брон, Григорий Жислин и другие видные мастера.

Проводила мастер-классы в Зальцбурге (Моцартеум), Вене, Шлернфестивале (Италия).

В 2009 году по приглашению Министерства иностранных дел Германии сформировала «Камерный оркестр» из молодых музыкантов юго-восточной Европы.

Является Почётным руководителем Музыкальной академии Г. Исакадзе-Шпильман (Германия), Почётным профессором Казахской национальной консерватории им. Курмангазы (Алматы, Казахстан).

Немецкая студия ZDF выпустила фильм «Портрет Лианы Исакадзе» (1990). В Тбилиси у концертного зала филармонии была открыта «звезда» Лианы Исакадзе.

4 октября 2015 года выступила с концертом памяти своего учителя Давида Ойстраха из сочинений С. Прокофьева и К. Сен-Санса в Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

Партию фортепиано в её концертах последних лет исполняет лауреат международных конкурсов Катя Сканави.

Народный депутат СССР (1989—1991).

С начала 1990-х годов живёт в Германии и Франции (Париж и Грас).

Влияние 
О сильном влиянии личности и творчества скрипачки на своё музыкальное становление признавалась оперная певица, народная артистка России Хибла Герзмава.

Семья 
 Муж — Тамаз Михайлович Чачава, поэт, эссеист, литературный критик.
 Брат — Эльдар Исакадзе, виолончелист. Народный артист Грузинской ССР. Его дочь — пианистка Ирма Исакадзе.

Награды и звания 
 Лауреат Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей в Москве (1961, 2-я премия)
 Лауреат Международного конкурса пианистов и скрипачей им. М. Лонг -Ж. Тибо в Париже (1965, 1-я премия)
 Лауреат Международного конкурса скрипачей им. Я. Сибелиуса в Хельсинки (1970, 1-я премия)
 Лауреат IV Международного конкурса им. П. И. Чайковского в Москве (1970, 3-я премия)
 Заслуженная артистка Грузинской ССР (1970).
 Народная артистка Грузинской ССР (1979)
 Народная артистка СССР (1988)
 Государственная премия Грузинской ССР им. З. Палиашвили (1979)
 Государственная премия Грузинской ССР им. Ш. Руставели (1983)
 Государственная премия Грузии (2002)
 Орден «Знак Почёта» (1971)
 Два ордена Чести (Грузия) (1998, 2002)
 Медаль «2000 Выдающихсся Музыкантов 20-го века» (Кембридж, Англия, 2002)
 Медаль мэрии Парижа (2005)
 Почётный гражданин Грузии.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Московской консерватории
Академические музыканты СССР
Академические музыканты России
Академические музыканты Грузии
Академические музыканты Германии
Народные артисты Грузинской ССР
Заслуженные артисты Грузинской ССР
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР
Лауреаты Международного конкурса имени П. И. Чайковского
Народные депутаты СССР от женских советов
Почётные граждане Тбилиси
Лауреаты Государственной премии Грузии